Toril kan syfta på:

 Toril (namn) – ett namn

Spanien 

 Toril (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Toril (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres,